Кеффелек — фамилия. Известные носители:

 Кеффелек, Анри (1910—1992) — французский писатель. 
 Кеффелек, Анн (род. 1948) — французская пианистка. Дочь писателя Анри Кеффелека, сестра писателя Яна Кеффелека;
 Кеффелек, Ян (род. 1949) — французский писатель. Сын писателя Анри Кеффелека, брат пианистки Анн Кеффелек.